Der Ladbrokes World Grand Prix 2018 war ein Snookerturnier der Snooker Main Tour der Saison 2017/18. Es wurde vom 19. bis 25. Februar 2018 in der Guild Hall in Preston ausgetragen. 2017 war das Turnier umgezogen und fand zum zweiten Mal im Nordwesten Englands statt.

Qualifiziert für den Grand Prix waren die 32 erfolgreichsten Spieler der Ein-Jahres-Rangliste vom Riga Masters 2017 bis zum Snooker Shoot-Out 2018.

Titelgewinner im Vorjahr war der Engländer Barry Hawkins, der sich diesmal aber nicht qualifizieren konnte. Sieger wurde die Nummer eins der Ein-Jahres-Rangliste Ronnie O’Sullivan. Er gewann im Endspiel gegen Ding Junhui mit 10:3.

Preisgeld 
Das Preisgeld wurde um 75.000 £ gegenüber dem Vorjahr erhöht. Davon profitierten alle Spieler bis zum Viertelfinale, die beim Ausscheiden jeweils 2.500 £ mehr bekamen. Der Finalverlierer erhielt 5.000 £ mehr, beim Sieger und den beiden Halbfinalverlierern änderte sich nichts.

Turnierergebnisse 
Die Setzliste des Turniers entsprach der Rangliste der 32 erfolgreichsten Profispieler der Saison 2017/18 bis einschließlich des Snooker Shoot-Outs. Sie traten gemäß der Standardansetzung für 32 Spieler gegeneinander an.

Finale

Century-Breaks

Quellen

Weblinks 
 Ladbrokes World Grand Prix 2018, Draw
 Ladbrokes World Grand Prix 2018, Sessions

Snookerveranstaltung 2018
Billardturnier in Preston
2018